Парламентские выборы на Сент-Люсии проходили 11 декабря 2006 года. Выборы закончились победой Объединённой рабочей партии под руководством Джона Комптона. ОРП получила 11 из 17 мест Палаты собрания, Джон Комптон стал премьер-министром.

Предвыборная ситуация 
На двух предыдущих выборах 1997 и 2001 годов Лейбористская партия одерживала победы, причём на выборах 2001 года она получила 14 мест парламента, тогда как у Объединённой рабочей партии оказалось всего 3.

Однако в 2005 году Джон Комптон вернулся в политику и вновь стал лидером Объединённой рабочей партии. Комптон в своё время в 1979 году привёл Сент-Люсию к независимости и был её премьер-министром с 1982 года до 1996 года, когда ушёл на пенсию. Комптон победил Вогана Льюиса на партийных выборах и возглавил партию. Льюис позже перешёл к лейбористам и на выборах 2006 года выступал на их стороне.

На довыборах в столице страны Кастри в марте 2006 года, которые рассматривались как начало основной предвыборной кампании для последующих декабрьских выборов, победу одержал независимый кандидат Ричард Фредерик. Он занял место, которое ранее в течение последних двух выборов оставалось за Лейбористской партией. Позже Фредерик вошёл в Объединённую рабочую партию и выступал на декабрьских выборов на её стороне.

Результаты 
Объединённая рабочая партия одержала победу, получив 11 мест парламента из 17. Хотя партия получила большинство мест, она набрала лишь на 2 тыс. голосов больше, чем Лейбористская партия. После выборов 81-летний Джон Комптон сменил лейбориста Кенни Энтони на посту премьер-министра.

Примечания

Ссылки 
 Saint Lucia Electoral Department

Сент-Люсия
Выборы на Сент-Люсии
2006 год на Сент-Люсии